Владимир Александрович Абрамов () — российский футболист, защитник клуба «Локомотив-Казанка».

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в клубе «Ростов», 19 июня 2020 года был заявлен на матч премьер-лиги против «Сочи», в котором вышел на поле в стартовом составе и забил гол в свои ворота. В октябре перешёл в команду «Локомотив-Казанка».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»